Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości są sędziami stałymi lub powoływanymi do danej sprawy (wtedy noszą nazwę sędziów ad hoc).

Stali sędziowie Trybunału

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości liczy piętnastu stałych sędziów, z których każdy musi pochodzić z innego państwa. Sędziowie wybierani są na okres dziewięciu lat przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i Radę Bezpieczeństwa bezwzględną większością głosów. Mogą być wybrani ponownie. Co 3 lata upływa kadencja pięciu sędziów i wybieranych jest pięciu nowych. Dlatego po pierwszych wyborach na kadencje rozpoczynającą się w 1946 podzielono sędziów drogą losowania na tych, których kadencja upływała w 1949, w 1952 i w 1955.

W przypadku śmierci lub rezygnacji sędziego przeprowadza się wybory uzupełniające, przy czym nowo wybrany sędzia pełni funkcję do końca kadencji swego poprzednika.

Lista wszystkich dotychczasowych sędziów:

Sędziowie ad hoc

Jeżeli państwo jest stroną w sporze przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, a wśród stałych sędziów nie ma jego obywatela, ma ono prawo mianować sędziego ad hoc, który zasiada tylko w tym sporze. Uprawnienia orzecznicze sędziego ad hoc nie różnią się od przysługujących stałym sędziom.

Sekretarze Trybunału i ich zastępcy

Sekretarz Trybunału jest odpowiedzialny za jego administrację. Prowadzi listę spraw, czuwa nad przepływem korespondencji, uczestniczy w rozprawach i odpowiada za sporządzenia właściwego protokołu. Podpisuje (wraz z Prezesem Trybunału) wyroki, opinie i postanowienia wydawane przez MTS. Sekretarz jest wybierany przez Trybunał na okres siedmiu lat, z możliwością ponownego wyboru. Jest wspomagany przez swego zastępcę, również wybieranego na 7 lat.

Sekretarze

Zastępcy Sekretarza

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 International Court of Justice – All Members Lista wszystkich sędziów na stronie MTS (j. ang.)